Gusmão peut désigner :

Patronyme 

 Artur Moraes de Gusmão (1981-), footballeur brésilien ;
 Bartolomeu Lourenço de Gusmão (1685-1724), inventeur brésilien ;
 , page d'homonymie.
 Guilherme Milhomem Gusmão (1988-), footballeur brésilien ;
 Louise Marie Françoise de Gusmão (1613-1666), reine de Portugal ;
 Neuciano de Jesus Gusmão dit Cicinho (1988-), footballeur brésilien ;
 Manuel Gusmão (1945-), poète, essayiste, traducteur et professeur d'université portugais ;
 Xanana Gusmão (1946-), homme politique est-timorais.

Autres 
 La Vie invisible d'Eurídice Gusmão (2019), film brésilien de karim Aïnouz

Patronyme portugais
Patronyme brésilien